Adidas:
adidas
A.D.I.D.A.S.

См. также 
Adidas Jabulani
Adidas Roteiro
Adidas International
Adidas Europass
Adidas Terrapass
Adidas Tango
Adidas Roteiro
Adidas Superstar
Adidas Fevernova